Pleistodontes är ett släkte av steklar. Pleistodontes ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fikonsteklar
Pleistodontes